Переступить черту (фильм, 1985) — производство СССР. Режиссёр Юлий Колтун.
 Переступить черту (фильм, 2005) — производство США. Режиссёр Джеймс Мэнголд.